Ла Камара има више значења:

 Ла Камара (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Камара, Ел Портезуело (Гвадалупе), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику